Nithard puede referirse a:
 Nitardo, historiador, nieto de Carlomagno (siglo IX)
 Juan Everardo Nithard, jesuita, valido de la reina Mariana de Austria durante la minoría de Carlos II de España (siglo XVII)